Löwelstraße steht für:

 Löwelstraße (Wien), ein Straßenzug im 1. Wiener Gemeindebezirk
 umgangssprachlich für die Sozialdemokratische Partei Österreichs als Standort ihrer Parteizentrale